

Іст-Лексінгтон — селище, штат Массачусетс
 Іст-Лексінгтон — переписна місцевість, штат Вірджинія